

Persone
Luiz Otávio Alves Marcolino – calciatore brasiliano (n. 1997)
Luiz Otávio Anacleto Leandro – calciatore brasiliano (n. 1988)
Luiz Otávio da Silva Santos – calciatore brasiliano (n. 1992)
Luis Otávio Bonilha de Oliveira, meglio noto con lo pseudonimo Nenê Bonilha – calciatore brasiliano (n. 1992)